Трикстер:

 Трикстер — божество, дух, человек или антропоморфное животное, совершающее противоправные действия.
 Трикстер — мультипликационный фильм.